nazwa Libanu w jęz. angielskim
 Lebanon – film z 2009 roku w reżyserii Samuela Maoza
Miejscowości w USA:
 Lebanon – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Lebanon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Lebanon – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Lebanon – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Lebanon – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Marion
 Lebanon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Lebanon – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Lebanon – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Red Willow
 Lebanon – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lebanon – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Lebanon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Lebanon – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Marshall
 Lebanon – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Lebanon – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Lebanon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Lebanon – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Potter
 Lebanon – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Wilson
 Lebanon – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Russell
 Lebanon – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Lebanon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Lebanon – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Lebanon (ang. Lebanon Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Lebanon (ang. Lebanon Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Lebanon (ang. Lebanon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Durham
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Lebanon (ang. Lebanon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Lebanon (ang. Lebanon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Lebanon (ang. Lebanon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lebanon (ang. Lebanon County) – w stanie Pensylwania